Името Черничево носят две български села:

 Черничево, област Кърджали
 Черничево, област Пловдив